Residência - sinônimo para a palavra "casa"
Lar - casa ou residência entendida em sua relação de identidade com seu morador
Habitação - conceito de moradia de uma forma geral
Ou ainda:
Residência médica - no meio universitário brasileiro, a etapa profissional do aprendizado formal de um médico especialista

Desambiguação